Lemuria – ipotetico continente scomparso
 Lemuria o Lemuralia – cerimonie dell'antica Roma
 Lemuria – album dei Therion del 2004
 Lemuria – caratteristica di albedo della superficie di Marte